Klamath – rzeka w Stanach Zjednoczonych
 Klamath – góry w Stanach Zjednoczonych
 Klamath – plemię Indian Ameryki Północnej
 Klamath – nazwa kodowa procesora Pentium II.
Miejscowości w USA:
 Klamath – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Del Norte
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Klamath (ang. Klamath County) – w stanie Oregon